Лига чемпионов КАФ 2004 — 8-й розыгрыш турнира (40-й, считая и Африканский Кубок чемпионов). Трофей во второй раз подряд завоевал клуб «Эньимба» из Нигерии.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

Проигравшие в третьем раунде перешли в Кубок Конфедерации КАФ 2004.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF

2004